Allen steht für:

 Allen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (19727) Allen, Asteroid des Hauptgürtels
 den Trivialnamen der chemischen Verbindung Propadien
 Allen-Test
 Fort Allen, US-Militäreinrichtung auf Puerto-Rico
 Hurrikan Allen, Hurrikan
 George Allen & Unwin, britisches Verlagshaus
 Thomas Allen House, historisches Gebäude im Warren County, Kentucky
 Allen (Karosseriebauunternehmen), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1895–1900)
 Allen-Kingston Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1908–1910)
 Allen Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1922)
 Allen Iron & Steel Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Mike Allen Specialties, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1985–1987)
 Allen screw, wrench oder key, im englischen Sprachraum für Innensechskantschraube oder -schlüssel

Allen ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Allen (Río Negro)

in Deutschland:
 Allen (Hamm), Ortsteil im Stadtbezirk Hamm-Rhynern der Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen

in Irland:
 Allen, County Kildare, Ort im County Kildare
 Bog of Allen, ein großes Torfmoor in Irland
 Hill of Allen, Berg im County Kildare
 Lough Allen, ein irischer Binnensee

auf den Philippinen:
 Allen (Northern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar

in den Vereinigten Staaten:
 Allen (Alabama), im Clarke County
 Allen (Georgia), im Oconee County
 Allen (Illinois), im Mason County
 Allen (Indiana), im Allen County
 Allen (Iowa), im Harrison County
 Allen (Kalifornien), im Amador County
 Allen (Kansas), im Lyon County
 Allen (Kentucky), im Floyd County
 Allen (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Allen (Maryland), im Wicomico County
 Allen (Michigan), im Hillsdale County
 Allen (Minnesota), im St. Louis County
 Allen (Claiborne County, Mississippi)
 Allen (Copiah County, Mississippi)
 Allen (Quitman County, Mississippi)
 Allen (Warren County, Mississippi)
 Allen (Montana), im Garfield County – nicht mehr existent
 Allen (Nebraska), im Dixon County
 Allen (New Mexico), im Quay County – nicht mehr existent
 Allen (New York), im Allegany County
 Allen (North Carolina), im Mecklenburg County
 Allen (Oklahoma), im Pontotoc County
 Allen (Cumberland County, Pennsylvania), im Cumberland County
 Allen (McKean County, Pennsylvania), im McKean County
 Allen (South Carolina), im Horry County
 Allen (South Dakota), im Bennett County
 Allen (Tennessee), im Meigs County
 Allen (Texas), im Collin County
 Allen (Utah), im Salt Lake County
 Allen (Washington), im Skagit County
 Allen (West Virginia), im Lincoln County – nicht mehr existent
 Allen (Wisconsin), im Eau Claire County

Allen steht für:

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Allen Arroyo, in New Mexico
 Allen Basin District Ditch, in Colorado
 Allen Basin Fill Ditch, in Colorado
 Allen Day Creek, in Kentucky
 Allen Mill Fork, in Tennessee
 Allen Patton Branch, in Kentucky
 Allen Pond Outlet, in New York
 Allen Prong, in Mississippi
 Allen Range Brook, in Maine
 Allen Spring Branch, in Alabama
 Allen Wireman Branch, in Kentucky
 Bob Allen Branch, in North Carolina
 Cook Allen Brook, in Massachusetts
 Doc Allen Branch, in Kentucky
 East Branch Allen Creek, in New York
 Emery Allen Brook (Second Connecticut Lake), in New Hampshire
 General Allen Branch, in Kentucky
 George Allen Branch, in West Virginia
 Jule Allen Branch, in North Carolina
 Left Fork Allen Creek, in West Virginia
 Left Hand Allen Creek, in Utah
 Little Allen Creek, in Texas
 Lower Allen Branch, in Kentucky
 Middle Allen Branch, in Kentucky
 Middle Fork Allen Creek, in Montana
 North Fork Allen Creek, in Montana
 Pres Allen Branch, in Arkansas
 Sallie Allen Branch, in Kentucky
 South Fork Allen Creek, in Montana
 Tom Allen Creek, in West Virginia
 Upper Allen Branch, in Kentucky
 West Allen Creek, in Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Allen Academy Memorial Hall, in Bryan, Texas, ID-Nr. 87001603
 Allen Bank Building and Cascade Springs Bath House-Sanitarium, in Hot Springs, South Dakota, ID-Nr. 84003285
 Allen Block, in Bryan, Texas, ID-Nr. 87001604
 Allen Chapel A.M.E. Church, in Murfreesboro, Tennessee, ID-Nr. 95000291
 Allen Chapel AMaine Church, in Fort Worth, Texas, ID-Nr. 84000169
 Allen County Jail, in Iola, Kansas, ID-Nr. 71000300
 Allen County Poor Farm, in Scottsville, Kentucky, ID-Nr. 91001662
 Allen Dale Farm, in Shelbyville, Kentucky, ID-Nr. 83003821
 Allen Gulch Mill, in Cave Junction, Oregon, ID-Nr. 01001148
 Allen Gulch Townsite, in Cave Junction, Oregon, ID-Nr. 01001136
 Allen Hotel, in Pittsfield, Massachusetts, ID-Nr. 83000566
 Allen House Hotel, in Olympia, Washington, ID-Nr. 87000872
 Allen Memorial Medical Library, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 82001365
 Allen Mercantile Company, in Climax, Georgia, ID-Nr. 02001632
 Allen Parish Courthouse, in Oberlin, Louisiana, ID-Nr. 81000287
 Allen Place-Lincoln Street Historic District, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 03000815
 Allen Rockshelter, in Pasco, Washington, ID-Nr. 78002741
 Allen School, in LaMoille, Illinois, ID-Nr. 96000081
 Allen Street Historic District, in Woonsocket, Rhode Island, ID-Nr. 90001349
 Allen Temple, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 75001414
 Allen Temple A.M.E. Church, in Greenville, South Carolina, ID-Nr. 08000748
 Allen Tire Company and Gas Station, in Prescott, Arkansas, ID-Nr. 01000523
 Allen University, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 75001705
 Allen Water Station, in Allen, Texas, ID-Nr. 09000980
 The Allen House, in Westport, Connecticut, ID-Nr. 10000492
 Allen-Alexander House, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 75000735
 Allen-Barringer House, in West Monroe, Louisiana, ID-Nr. 82002790
 Allen-Beals House, in Olympia, Washington, ID-Nr. 99000438
 Allen-Bell House, in Bastrop, Texas, ID-Nr. 71000919
 Allen-Beville House, in New York, New York, ID-Nr. 83001760
 Allen-Madison House, in North Kingstown, Rhode Island, ID-Nr. 80000015
 Allen-Mangum House, in Grissom, North Carolina, ID-Nr. 88000410
 Allen's Cider Mill, in Granby, Connecticut, ID-Nr. 92000389
 Allens Creek Ossuary Site, in Wallis, Texas, ID-Nr. 75001946
 Allen's Island, in St. George, Maine, ID-Nr. 83003646
 Allen's Market, in Wichita, Kansas, ID-Nr. 06001050
 Allen's Opera House, in Cozad, Nebraska, ID-Nr. 88000951
 Allen's, James, Inn, in Greensburg, Kentucky, ID-Nr. 87000206
 Allen-Sommer-Gage House, in Chico, Kalifornien, ID-Nr. 77000288

Siehe auch:
 Ken Allen
 Allen Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Allen Point
 Allen-Kurve
 Mount Allen
 Van Allen
 Allens
 Alan (Begriffsklärung)
 Alen
 Allan
 Allon
 Aellen